Tux nebo TUX má více významů:

 tučňák Tux – maskot Linuxu
 Tux Racer – hra pro Linux s tučňákem Tuxem
 TUX (webový server) – webový server vestavěný do linuxového jádra
 Tux (Tyrolsko) – obec v Rakousku

Externí odkazy